Морран () — французская фамилия.

Известные носители:
 
 Морран, Эдуард (1833—1886) — бельгийский ботаник, профессор ботаники.